Haupt- und Nebenstrecke bezeichnet:

 im Eisenbahnverkehr: Hauptbahn und Nebenbahn
 im Straßenverkehr:  in Deutschland werden meist Autobahnen und Bundesstraßen als Hauptstrecken bezeichnet, alle übrigen Straßen als Nebenstrecken. Abweichende Definitionen sind im Regionalverkehr und im innerörtlichen Verkehr gebräuchlich.

Siehe auch